Die Senatoren im 44. Kongress der Vereinigten Staaten wurden zu einem Drittel 1874 und 1875 neu gewählt. Vor der Verabschiedung des 17. Zusatzartikels 1913 wurde der Senat nicht direkt gewählt, sondern die Senatoren wurden von den Parlamenten der Bundesstaaten bestimmt. Jeder Staat wählt zwei Senatoren, die unterschiedlichen Klassen angehören. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre, alle zwei Jahre wird für die Sitze einer der drei Klassen gewählt. Zwei Drittel des Senats bestehen daher aus Senatoren, deren Amtszeit noch andauert.

Die Amtszeit des 44. Kongresses ging vom 4. März 1875 bis zum 3. März 1877. Seine erste Tagungsperiode fand vom 6. Dezember 1875 bis zum 15. August 1876 in Washington, D.C. statt, die zweite vom 4. Dezember 1876 bis zum 3. März 1877. Vorher fand bereits vom 5. März bis zum 24. März 1875 eine Sondersitzung statt.

Zusammensetzung und Veränderungen 

Im 43. Kongress saßen am Ende seiner Amtszeit 50 Republikaner, 20 Demokraten und drei Liberale Republikaner im Senat, ein Sitz war vakant. Die Liberalen Republikaner schlossen sich nach der Wahl wieder den Republikanern an. Bei den Wahlen 1874 und 1875 gewannen die Demokraten neun Sitze von den Republikanern, einen verloren sie an einen Anti-Monopolisten (nach manchen Quellen unabhängiger Republikaner). Damit saßen zu Beginn des Kongresses 44 Republikaner, 28 Demokraten und ein Anti-Monopolist im Senat, ein Sitz war vakant. Durch einen Todesfall konnten die Demokraten im November 1875 einen Sitz von den Republikanern gewinnen, im Januar 1876 gewannen sie den bisher vakanten Sitz in Louisiana. Im November 1876 wurde Colorado als 38. Staat in die Union aufgenommen, seine beiden ersten Senatoren waren Republikaner. Damit saßen am Ende des 44. Kongresses 45 Republikaner, 30 Demokraten und ein Anti-Monopolist im Senat.

Spezielle Funktionen 

Nach der Verfassung der Vereinigten Staaten ist der Vizepräsident der Vorsitzende des Senats, ohne ihm selbst anzugehören. Bei Stimmengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag. Zu Beginn des 44. Kongresses war Henry Wilson Vizepräsident. Durch seinen Tod am 22. November 1875 war das Amt des Vizepräsidenten anschließend vakant. Im Gegensatz zur heutigen Praxis leitete der Vizepräsident bis ins späte 19. Jahrhundert tatsächlich die Senatssitzungen. Ein Senator wurde zum Präsidenten pro tempore gewählt, der bei Abwesenheit des Vizepräsidenten den Vorsitz übernahm. Am 9. und 10. März, vom 19. März bis zum 20. Dezember 1875 sowie vom 20. Dezember 1875 bis zum Ende des Kongresses am 4. März 1877 war Thomas W. Ferry Präsident pro tempore. Nach der damaligen Regelung der Nachfolge des Präsidenten wäre Ferry amtierender Präsident geworden, wäre Grant ausgefallen, oder hätte die Aushandlung des Kompromisses von 1877 nach der Wahl 1876 länger gedauert.

Liste der Senatoren 

Unter Partei ist vermerkt, ob ein Senator der Demokratischen Partei, Republikanischen Partei, Liberal Republican Party oder der Anti-Monopoly Party angehörte. Unter Staat sind die Listen der Senatoren des jeweiligen Staats verlinkt. Die reguläre Amtszeit richtet sich nach der Senatsklasse: Senatoren der Klasse I waren bis zum 3. März 1881 gewählt, die der Klasse II bis zum 3. März 1877 und die der Klasse III bis zum 3. März 1879. Das Datum gibt an, wann der entsprechende Senator in den Senat aufgenommen wurde, eventuelle frühere Amtszeiten nicht berücksichtigt. Unter Sen. steht die fortlaufende Nummer der Senatoren in chronologischer Ordnung, je niedriger diese ist, umso größer ist die Seniorität des Senators.

 a) Booth wird in der Liste des Senats als Unabhängiger Republikaner geführt.
 b) Clayton trat sein Amt nach anderen Quellen bereits am 4. März an.
 c) Barnum trat sein Amt nach der Liste des Senats bereits am 4. März an, was anderen Quellen nach falsch ist.
 d) Harvey trat sein Amt nach anderen Quellen bereits am 2. Februar an.
 e) Boutwell trat sein Amt nach anderen Quellen erst am 17. März an.
 f) Alcorn trat sein Amt nach anderen Quellen schon am 1. Dezember an.

Einzelnachweise 

044
Vereinigte Staaten, Senat #044
Senatoren 044